

Localidades 

 Manor (Pensilvânia)
 Manor (Texas)
 Naples Manor
 Ridge Manor
 Pine Manor
 Seminole Manor
 Wilmington Manor

Outros 
 Manor Motorsport
 Manor Racing

Desambiguações de topônimos